Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1980./81. je sedmi put zaredom osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

Prva savezna liga

Druga savezna liga

Sjever

Treći rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
 Domović Marijan: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1980-81